Polícia Civil – corpo di polizia brasiliano
 Polícia Civil – antico corpo di polizia portoghese
 Polícia Militar – gendarmeria del Brasile
 Polícia Federal – forza di polizia federale del Brasile

Pagine correlate 

 Militia (polizia)
 Polizia